Гран-при́ ( — главный приз) — высшая награда (выше первого места) , премия в конкурсе или соревновании.

Термин «гран-при» впервые появился в 1721 году во Франции, где Французская академия наук ввела систему академических наград, которые сыграли значительную роль в развитии математики и других научных дисциплин. В спорт это выражение перекочевало в 1805 году — лошадиные скачки в Париже были названы .

Термин «гран-при» стал более-менее регулярно использоваться с середины XIX века для обозначения скачек, особенно в городе По и в Париже, где традиция не прекращается с 1863 года. По отношению к автомобилям фраза «гран-при» была впервые использована в 1901 году, когда в По во время лошадиных скачек был проведён заезд автомашин. Затем этот термин был одобрен Автомобильным клубом Франции и был использован в 1906 году для гонки в Ле-Мане — .

Гран-при в авто- и мотоспорте 
 Гран-при (автогонки) — соревнования по автогонкам с начала XX века до 1950 года, ставшие впоследствии «Формулой-1».
 «Формула-1» — соревнование автомобилей с открытыми колёсами, каждая гонка в котором называется «Гран-при». См. также Список Гран-при Формулы-1.
 А1 Гран-при.
 GP2, GP3 — гонки «младших формул».
 MotoGP — высший класс мотогонок, в чемпионате мира по мотогонкам.
 Гран-При по спидвею — цикл из 11 гонок в спидвее.

Прочие Гран-при 
 Гран-при в области архитектуры и строительства (Всемирная Выставка в Париже, 1937)
 Гран-при (Каннский кинофестиваль)
 Гран-при по фигурному катанию
 Гран-при (снукер)
 Гран-при (мини-футбол)
 Гран-при (шахматы)
 Гран-при по художественной гимнастике
 Мировой Гран-при по волейболу
 Гран-при Евровидения

Гран-при в искусстве 
 Гран-при (фильм, 1934) — спортивная драма, снятая в 1934 году.
 Гран-при (Большой приз) — американский художественный фильм 1966 года об автогонках.
 Гран-при (мультфильм) (норв. Flåklypa Grand Prix) — норвежский полнометражный кукольный мультфильм (1975 год) режиссёра Иво Каприно.
 Гран-при (аниме) — аниме-сериал об автогонках.

Компьютерные игры о гонках 
 Grand Prix Circuit — игра Distinctive Software (1988), известная на постсовестском пространстве как GPEGA.
 Grand Prix (серия игр) — серия игр Microprose (1992—2002).
 Grand Prix Legends — игра Papyrus (1998), русский перевод «Легенды „Формулы-1“».
 Grand Prix Challenge — игра Melbourne House для Playstation 2.
 MotoGP (серия игр).

См. также 
 Pontiac Grand Prix — американский автомобиль.

Соревнования
Французские фразы